Vídnoie (Moscou), ciutat de la província de Moscou, a Rússia
 Vídnoie (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Vídnoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia